Iwakura steht für:

 Iwakura, japanische Stadt in der Präfektur Aichi
 Iwakura-Mission, japanische diplomatische Mission

Iwakura ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Iwakura, japanischer Unternehmer
 Iwakura Tomomi (1825–1883), japanischer Höfling und Politiker
 Kazuya Iwakura (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Takayuki Iwakura (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Takako Iwakura (* 1940), japanischer Schauspieler
 Yoichiro Iwakura, japanischer Unternehmer